

Editoria
 Varden – quotidiano locale norvegese

Persone
 Erik Varden – vescovo cattolico norvegese
 Evelyn Varden – attrice statunitense
 Norma Varden – attrice britannica naturalizzata statunitense

Altro
 Varden – personaggi del Ciclo dell'Eredità